Englewood peut désigner plusieurs villes des  :

 Englewood (Colorado)
 Englewood (Floride)
 Englewood (Kansas)
 Englewood (Louisiane)
 Englewood (New Jersey)
 Englewood (Ohio)
 Englewood (Pennsylvanie)
 Englewood (Tennessee)

Englewood peut également désigner un quartier de Chicago.